Здесь приведён список птерозавров — отряда вымерших летающих архозавров.

Птерозавры делятся на два подотряда:
 рамфоринхи — для них были характерны узкие крылья и длинный хвост; рамфоринхи являются не эволюционной ветвью, а градой, представляющей более примитивную стадию развития;
 птеродактили — имели широкие крылья и очень короткий хвост.

Список родов

См. также 
 Список динозавров
 Список ихтиозавров
 Список мозазавров
 Список плезиозавров
 Филогения птерозавров

Примечания

Литература 
 

Списки:Палеонтология
Списки пресмыкающихся